A Argentina competiu nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, Peru, de 26 de julho a 11 de agosto de 2019.

Em 24 de maio de 2019, o velejador Javier Conte foi selecionado como o porta-bandeira do país na cerimônia de abertura.

Atletas
Abaixo está a lista do número de atletas (por gênero) participando dos jogos por esporte/disciplina.

Medalhistas

Atletismo

Chave
Nota– Posições para os eventos de pista são para a fase inteira
Q = Classificado à próxima fase
q = Classificado à próxima fase como o perdedor com melhor tempo ou, em eventos de campo, por posição sem atingir a marca de classificação
NR = Recorde nacional
GR = Recorde dos jogos
SB = Melhor da temporada
DNF = Não terminou
NM = Sem marca
N/A = Fase não aplicável ao evento

Masculino
Pista e estrada

Campo

Feminino
Pista e estrada

Campo

Badminton

A Argentina classificou dois jogadores de badminton (um homem e uma mulher).

Individual

Duplas

Basquetebol

5x5
Sumário

Masculino

Grupo A

Semifinal

Disputa pelo ouro

Feminino

Grupo B

Disputa pelo quinto lugar

3x3
Sumário

Masculino

Fase preliminar

Todas as partidas seguem o fuso horário local (UTC-5).

Disputa pelo quinto lugar

Feminino

Fase preliminar

Todas as partidas seguem o fuso horário local (UTC-5).

Semifinal

Disputa pelo ouro

Beisebol

A Argentina classificou uma equipe masculina de 24 atletas após vencer o Campeonato Sul-Americano de 2019. Essa foi a primeira vez em que o país se classificou no esporte para os Jogos Pan-Americanos. Nas duas vezes anteriores em que competiu, foi ao receber vaga de país-sede em 1951 e em 1995.

Sumário

 Grupo B

Disputa pelo 7º lugar

Boliche

Boxe

A Argentina classificou quatro boxeadores (dois homens e duas mulheres).

Masculino

Feminino

Canoagem

Slalom
A Argentina classificou um total de seis atletas no slalom (três homens e três mulheres).

Velocidade

Masculino

Feminino

Legenda de classificação: QF – Classificado à final; SF – Classificado à semifinal

Caratê

Masculino

Feminino

Ciclismo

BMX
Estilo livre

Corrida

Mountain bike

Estrada
Masculino

Feminino

Pista
Madison

Velocidade

Omnium

Keirin

Esgrima

A Argentina classificou uma equipe completa de 18 esgrimistas (nove homens e nove mulheres).

Masculino

Feminino

Esqui aquático

A Argentina classificou seis atletas (três homens e três mulheres).

Esqui aquático
Masculino

Feminino

Wakeboard

Fisiculturismo 

A Argentina classificou uma fisiculturista feminina.

Não foram fornecidos resultados para a fase de pré-julgamento, com apenas os seis melhores avançando.

Futebol

Sumário

Masculino

A Argentina classificou uma equipe masculina de 18 atletas.

Treinador: Fernando Batista

Grupo A

Semifinais

Disputa pelo ouro

Feminino

A Argentina classificou uma equipe feminina (de 18 atletas) após terminar em uma das três vagas de classificação na Copa América Feminina de 2018.

Grupo B

Semifinais

Disputa pelo ouro

Ginástica

Artística

Masculino
Final por equipes e Classificação individual

Finais individuais

Feminino
Final por equipes e Classificação individual

Finais individuais

Rítmica
Classificação individual

Finais individuais

Trampolim
A Argentina classificou uma equipe de três ginastas no trampolim (um homem e duas mulheres).

Golfe

A Argentina classificou uma equipe completa de 4 golfistas (dois homens e duas mulheres).

Handebol

Sumário

Masculino

Grupo A

Semifinal

Disputa pelo ouro

Feminino

Grupo A

Semifinal

Disputa pelo ouro

Hipismo

A Argentina classificou uma equipe completa de 12 ginetes (quatro no Adestramento, no CCE e nos Saltos).

Adestramento

CCE

Saltos

Hóquei sobre a grama

A Argentina classificou uma equipe masculina e uma feminina (de 16 atletas cada, para um total de 32) após vencer ambos os torneios durante os Jogos Sul-Americanos de 2018.

Sumário

Masculino

Fase preliminar

Grupo A

Quartas-de-final

Semifinal

Disputa pelo ouro

Feminino

Fase preliminar
Grupo A

Quartas-de-final

Semifinal

Disputa pelo ouro

Judô

Masculino

Feminino

Levantamento de peso

 Masculino

 Feminino

Lutas

Masculino

Feminino

Natação

A Argentina classificou 17 nadadores (11 homens e 6 mulheres)).

Masculino

Feminino

Misto

Natação artística

A Argentina classificou uma equipe de duas atletas.

Patinação sobre rodas

Artística

Velocidade

Pelota basca

Masculino

Feminino

Pentatlo moderno

Argentina classificou uma equipe completa de seis pentatletas (três homens e três mulheres).

Masculino

Feminino

Misto

Polo aquático

Sumário

Masculino

Fase preliminar
Grupo B

Quartas-de-final

Semifinal

Disputa pelo bronze

Raquetebol

A Argentina classificou cinco raquetebolistas (dois homens e três mulheres).

Remo

Masculino

Feminino

Rugby sevens

Sumário

Masculino

Fase de grupos
Grupo B

Semifinal

Disputa pelo ouro

Feminino

Fase de grupos
Grupo A

Classificação do 5º-8º lugar

Disputa pelo 5º lugar

Softbol

A Argentina classificou uma equipe masculina (de 15 atletas) após ficar entre as cinco melhores equipes durante o Campeonato Pan-Americano de 2017.

Masculino

Fase preliminar

Todas as partidas seguem o fuso horário local (UTC-5).

Semifinal

Disputa pelo ouro

Squash

Masculino

Feminino

Misto

Surfe

A Argentina classificou 10 surfistas (cinco homens e cinco mulheres) para a estreia do esporte nos Jogos Pan-Americanos.

Artístico

Corrida

Taekwondo

Kyorugi

Masculino

Feminino

Tênis

A Argentina classificou seis tenistas (três homens e três mulheres).

Duplas

Tênis de mesa

Individual

Duplas

Equipes

Tiro com arco

Masculino

Feminino

Misto

Tiro esportivo

Masculino
Pistola e carabina

Masculino
Espingarda

Feminino
Pistola e carabina

Feminino
Espingarda

Misto

Triatlo

Individual

Misto

Vela

A Argentina classificou 11 barcos, para um total de 17 velejadores.

Masculino

Feminino

Misto

Aberto

Voleibol

Sumário

Masculino

Semifinal

Disputa pelo ouro

Feminino

Semifinal

Disputa pelo bronze

Voleibol de praia

A Argentina classificou quatro voleibolistas de praia (dois homens e duas mulheres)).

Ver também
Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020

Países nos Jogos Pan-Americanos de 2019
2019
Desporto na Argentina em 2019